Beware of Darkness – traccia dell'album All Things Must Pass di George Harrison del 1970
 Beware of Darkness – album degli Spock's Beard del 1996
 Beware of Darkness – gruppo musicale statunitense